Pīr Jad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pīrī Jad, ort, Lorestan, 
 Pīrjad, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar